Neiman ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Neiman (1893–1967), französischer Automobilkonstrukteur
 Becky Neiman-Cobb (* 1975), US-amerikanische Filmproduzentin
 Joan Neiman (* 1920), kanadische Politikerin
 LeRoy Neiman (1921–2012), amerikanischer Maler und Grafiker
 Mark Naumowitsch Neiman (1911–1969), sowjetischer Schauspieler, siehe Mark Naumowitsch Bernes
 Nancy Neiman (* 1933), amerikanische Radrennfahrerin
 Seth Neiman (* 1954), US-amerikanischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Susan Neiman (* 1955), amerikanische Philosophin

Neiman ist der Name folgender Produkte und Unternehmen:

 Neiman (Automarke), ein 1931 gebauter deutscher Kleinwagen

Siehe auch:
 Neyman
 Neymann